Die NBA-Saison 1993/94 war die 48. Spielzeit der National Basketball Association. Die reguläre Saison begann am 5. November 1993 und endete am 24. April 1994. Darauf folgten die NBA-Playoffs am 28. April 1994, die Mitte Juni mit den NBA Finals endeten. Die Meisterschaft konnten sich die Houston Rockets mit einem 4:3 in der Serie gegen die New York Knicks sichern.

Saisonverlauf

Reguläre Saison 
Die 1993/94 war die erste nach dem Rücktritt von Michael Jordan.

All-Star Game 
Das All-Star Game 1994 fand in Minneapolis statt. Die Auswahl des Ostens gewann das Spiel mit 127:118. MVP des Spiels wurde Scottie Pippen von den Chicago Bulls.

Endstände 

 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

Dem Gewinner einer Division ist auf der für die Play-offs entscheidenden Setzliste mindestens der zweite Platz garantiert, auch wenn mehr als eine Mannschaften eine höhere Anzahl an Siegen erreicht hat.

Ehrungen 
 Most Valuable Player: Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
 Defensive Player of the Year: Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
 Rookie of the Year: Chris Webber, Golden State Warriors
 Sixth Man of the Year: Dell Curry, Charlotte Hornets
 Most Improved Player: Don MacLean, Washington Bullets
 Coach of the Year: Lenny Wilkens, Atlanta Hawks
 All-NBA First Team:
 F – Karl Malone, Utah Jazz
 F – Scottie Pippen, Chicago Bulls
 C – Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
 G – John Stockton, Utah Jazz
 G – Latrell Sprewell, Golden State Warriors
 All-NBA Second Team:
 F – Shawn Kemp, Seattle SuperSonics
 F – Charles Barkley, Phoenix Suns
 C – David Robinson, San Antonio Spurs
 G – Mitch Richmond, Sacramento Kings
 G – Kevin Johnson, Phoenix Suns
 All-NBA Third Team:
 F – Derrick Coleman, New Jersey Nets
 F – Dominique Wilkins, Atlanta Hawks/Los Angeles Clippers
 C – Shaquille O’Neal, Orlando Magic
 G – Mark Price, Cleveland Cavaliers
 G – Gary Payton, Seattle SuperSonics
 NBA All-Defensive First Team:
 F – Charles Oakley, New York Knicks
 F – Scottie Pippen, Chicago Bulls
 C – Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
 G – Mookie Blaylock, Atlanta Hawks
 G – Gary Payton, Seattle SuperSonics
 NBA All-Defensive Second Team:
 F – Dennis Rodman, San Antonio Spurs
 F – Horace Grant, Orlando Magic
 C – David Robinson, San Antonio Spurs
 G – Latrell Sprewell, Golden State Warriors
 G – John Stockton, Utah Jazz
 All-NBA Rookie First Team:
 Isaiah Rider, Minnesota Timberwolves
 Penny Hardaway, Orlando Magic
 Chris Webber, Golden State Warriors
 Jamal Mashburn, Dallas Mavericks
 Vin Baker, Milwaukee Bucks
 All-NBA Rookie Second Team:
 Dino Rađa, Boston Celtics
 Toni Kukoč, Chicago Bulls
 Shawn Bradley, Philadelphia 76ers
 Lindsey Hunter, Detroit Pistons
 Nick Van Exel, Los Angeles Lakers

Play-offs 
Die erste Play-off-Runde wurden im Best-of-Five-Modus gespielt, alle weiteren Runden im Modus Best-of-Seven.

Siehe auch 
NBA-Draft 1993

Weblinks 
 Die Saison 1993/94 bei basketball-reference.com (englisch)

NBA-Saison
Nba 1993/94